Regius Professor of Botany steht für folgende Lehrstühle:

 Regius Professor of Botany (Aberdeen)
 Regius Professor of Botany (Cambridge)
 Regius Professor of Botany (Glasgow)
 Regius Professor of Plant Science (Edinburgh), früher Regius Professor of Botany
 Regius Professor of Anatomy (Glasgow), früher Regius Chair of Anatomy and Botany